Morales kan syfta på:

 Morales – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Islotes Morales, Antarktis,

Colombia 

 Morales kommun, Bolívar, 
 Morales, Bolívar, 
 Morales kommun, Cauca, 
 Morales, Cauca,

Guatemala 

 Municipio de Morales, kommun, 
 Morales, Guatemala, ort, Departamento de Izabal,

Mexiko 

 Morales, Mexiko, Comonfort,